Классическая библиография Шерлока Холмса () включает 60 произведений (56 рассказов в 5 сборниках и 4 повести), написанных оригинальным создателем данного персонажа — сэром Артуром Конан Дойлем. К классической библиографии также примыкают несколько рассказов и пьес, написанных самим писателем или в соавторстве. Список произведений других авторов, использовавших созданных Конан Дойлем персонажей, см. в статье Шерлокиана.

Список произведений 
 Этюд в багровых тонах (1887; повесть)
 Знак четырёх (1890; повесть)
 Приключения Шерлока Холмса (сборник, 1891—1892)

 Скандал в Богемии
 Союз рыжих
 Установление личности
 Тайна Боскомской долины
 Пять зёрнышек апельсина
 Человек с рассечённой губой
 Голубой карбункул
 Пёстрая лента
 Палец инженера
 Знатный холостяк
 Берилловая диадема
 Медные буки 
 Воспоминания Шерлока Холмса (Записки о Шерлоке Холмсе) (сборник, 1892—1893)

 Серебряный
 Жёлтое лицо
 Приключения клерка
 Глория Скотт
 Обряд дома Месгрейвов
 Рейгетские сквайры
 Горбун
 Постоянный пациент
 Случай с переводчиком
 Морской договор
 Последнее дело Холмса 
 Собака Баскервилей (1901—1902; повесть)
 Возвращение Шерлока Холмса (сборник, 1903—1904)

 Пустой дом
 Подрядчик из Норвуда
 Пляшущие человечки
 Одинокая велосипедистка
 Случай в интернате
 Чёрный Питер
 Конец Чарльза Огастеса Милвертона
 Шесть Наполеонов
 Три студента
 Пенсне в золотой оправе
 Пропавший регбист
 Убийство в Эбби-Грейндж
 Второе пятно 
 Долина ужаса (1914—1915; повесть)
 Его прощальный поклон (сборник; 1893, 1908—1913, 1917)

 В Сиреневой Сторожке / Происшествие в Вистерия-Лодж
 Картонная коробка
 Алое кольцо
 Чертежи Брюса-Партингтона
 Шерлок Холмс при смерти
 Исчезновение леди Фрэнсис Карфэкс
 Дьяволова нога
 Его прощальный поклон 
 Архив Шерлока Холмса (сборник, 1921—1927)

 Камень Мазарини
 Загадка Торского моста
 Человек на четвереньках
 Вампир в Суссексе
 Три Гарридеба
 Знатный клиент
 Происшествие на вилле «Три конька»
 Человек с побелевшим лицом
 Львиная грива
 Москательщик на покое
 История жилички под вуалью
 Загадка поместья Шоскомб

Вне Канона 
 Рассказы:
 Благотворительная ярмарка (Благотворительный базар) / The Field Bazaar (1896). Является автопародией.
 Человек с часами / The Man with the Watches (1898) — в этом рассказе появляется не названный по имени Холмс.
 Исчезнувший экстренный поезд / The Lost Special (1898) — в этом рассказе появляются не названные по имени Холмс и Мориарти.
 Дело о долговязом / The Adventure of the Tall Man (около 1900 года, опубл. 1943) — план ненаписанного рассказа; многие исследователи отрицают его принадлежность Конан Дойлю. В рукописи текст не имеет названия, оно дано Питером Хэйнингом в сборнике «Последние приключения Шерлока Холмса».
 Как Ватсон учился делать «фокусы» (Как Ватсон учился хитрости) / How Watson Learned the Trick (1922, опубл. 1924). Автопародия.
 Шерлок Холмс выясняет всю правду о приграничных городах и о базаре в помощь мосту (дедуктивным методом) / Sherlock Holmes: Discovering the Border Burghs and, by deduction, the Brig Bazaar (1903). Рассказ обнаружен в феврале 2015 года на чердаке одного из домов шотландского города Селкерка. Он вошел в брошюру, изданную в честь благотворительного базара, состоявшегося в 1903 году. Прямого доказательства авторства Конан Дойла нет, но в его пользу говорит то, что две самопародии уже известны специалистам так же, как и участие его самого в кампании по сбору денег на селкеркский мост: как показывает объявление, он открывал благотворительный базар 12 декабря 1903 года, как раз в субботу (в рассказе эту торжественную обязанность собирается, видимо, выполнить доктор Уотсон).
 Пьесы:
 Angels of Darkness: A Drama in Three Acts (1889—1890, опубл. 2001) — драма, где Шерлок Холмс не действует, но есть персонаж доктор Уотсон, в которой ему отведена роль влюбленного защитника Люси Ферье, а также он вынужден лечить своего соперника Джефферсона Хоупа, за которым охотятся «ангелы-мстители» из тайной мормонской организации — эти персонажи встречаются в «Этюде в багровых тонах»; расследования в пьесе практически нет; действие происходит в Сан-Франциско. По мнению биографа Артура Конан Дойла, Джона Диксона Карра, тот убрал «Ангелов тьмы» в стол, поскольку осознавал, что пьеса с одним только Уотсоном и без намека на Холмса не способна вдохновить публику. Наконец, некоторые исследователи склонны считать, что пьеса была в действительности написана до «Этюда в багровых тонах» и послужила основой для «американских» глав повести. Пьеса не была поставлена и опубликована.
 Пёстрая лента / The Speckled Band (The Stonor Case) (1910, опубл. 1912). Сюжет основан на одноимённом рассказе. Основные отличия — роль Ройлотта более расширенная; Шерлок Холмс появляется только во втором акте; добавлены бытовые и сцены коронерского дознания; нет неожиданности в развязке и традиционного для рассказов разъяснения умозаключений детектива, приводящих к разгадке.
 Королевский бриллиант: Вечер с Шерлоком Холмсом / The Crown Diamond: An Evening With Mr Sherlock Holmes (1921, опубл. 1958). Некоторые сюжетные ходы взяты из «Пустого дома». В свою очередь, пьеса послужила основой для рассказа «Камень Мазарини» — этим объясняется его вторичность и некоторое отличие от общего канона: повествование от третьего лица; роль доктора Уотсона эпизодическая; наличие мальчика-слуги Билли в доме на Бейкер-стрит (в других рассказах его нет, зато действует во всех пьесах о Холмсе у Конан Дойла и Жиллетта).
 Шерлок Холмс (Sherlock Holmes: A Drama in Four Acts) (1899, опубл. 1922) — пьеса, подписанная именами Конан Дойла и Уильяма Жиллета, фактически написана одним Жиллетом. Первоначальный вариант был создан самим Конан Дойлом, но в дальнейшем пьеса была несколько раз значительно переделана рядом драматургов — в результате прежним осталось только название и некоторые персонажи: сам Шерлок Холмс, доктор Уотсон, профессор Мориарти; Ирен Адлер была заменена на другую «роковую» женщину; усилилась любовная интрига. Сэр Артур Конан Дойл дал согласие на размещение своего имени на афише как соавтора для повышения зрительского успеха спектакля.
 Эссе:
 Preface to the Author’s Edition of Sherlock Holmes Stories (1903) — предисловие к переизданию «Приключений Шерлока Холмса» в собрании сочинений.
 Some Personalia about Mr. Sherlock Holmes (1917) — эссе вошло в автобиографию «Воспоминания и приключения».
 Правда о Шерлоке Холмсе / The Truth About Sherlock Holmes (1923) — фрагменты автобиографии.
 Mr. Sherlock Holmes to His Readers (1927) — объявление о конкурсе в журнале «Стрэнд»; сокращенный вариант опубликован как предисловие к сборнику «Архив Шерлока Холмса».
 How I Made My List (1927) — писатель называет лучшие, по его мнению, двенадцать рассказов о Холмсе.
 Preface to The Complete Sherlock Holmes Short Stories (1928) — предисловие к полному собранию рассказов о Холмсе.
 Preface to The Complete Sherlock Holmes Long Stories (1929) — предисловие к полному собранию повестей о Холмсе.
 Стихотворение:
 Непонятливому критику / To An Undiscerning Critic (1912) — ответ юмористу Артуру Гитерману.

Ссылки 

Каноны